bloemweekschilden
 moerasweekschilden
 winterweekschilden